Кравчу́к — одне з найпоширеніших українських прізвищ, утворене за професійною ознакою, — походить від назви фаху кравець.

В Україні на поч. 2000-х рр. проживало понад 52 тисяч осіб-носіїв цього прізвища.

Відомі носії прізвища Кравчук:

Україна 
 Кравчук Анатолій Андрійович — народний артист УРСР.
 Кравчук Вадим Янович (1967—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравчук Василь Іванович — український поет-гуморист.
 Кравчук Василь Петрович — український політик, народний депутат України.
 Кравчук Віктор Володимирович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Кравчук Віктор Оксентійович — заслужений юрист України.
 Кравчук Віталій Вікторович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравчук Володимир
 Кравчук Володимир Аркадійович (1937—1996) — український хімік, доктор хімічних наук, професор Української академії друкарства, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Кравчук Володимир Володимирович — український футболіст, воротар.
 Кравчук Володимир Іванович (1951) — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент УААН.
 Кравчук Володимир Сергійович (1992—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравчук Володимир Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравчук Володимир Ярославович — поет, журналіст, літературознавець, редактор. Член НСЖУ (1998), НСПУ (1999).
 Кравчук Зіновій Євгенович — диригент, композитор, поет.
 Кравчук Євген Йосипович — в'язень сталінських таборів, священик УГКЦ у підпіллі, доктор філософії і богословських наук.
 Кравчук Євгенія Михайлівна (1985) — експерт з комунікацій, медіаконсалтингу. Голова прес-офісу партії «Слуга народу». Народний депутат України 9-го скликання.
 Кравчук Леонід Васильович — український генерал-майор. Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна (1999—2008).
 Кравчук Леонід Макарович (1934—2022)  — український політик, Президент України в 1991—1994.
 Кравчук Любов Миколаївна — заслужений працівник сільського господарства України.
 Кравчук Максим Ігорович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравчук Максим Леонідович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кравчук Микола Володимирович — український вчений у галузі права, кандидат юридичних наук, доцент, доктор права Українського вільного університету (Німеччина), полковник Збройних Сил України, Заслужений юрист України.
 Кравчук Микола Іванович — працівник сільськогосподарського підприємства, переможець соціалістичного змагання, ударник десятої та одинадцятої п'ятирічок.
 Кравчук Микола Іванович — український письменник та педагог; лауреат літературної премії ім. Ю. Яновського.
 Кравчук Михайло (1890—1972) — церковний діяч УГКЦ, священик, перекладач Святого Письма.
 Кравчук Михайло Пилипович — український математик.
 Кравчук Михайло Семенович (1896–1975) — архітектор, голова Товариства подолян.
 Кравчук Олександр — майстер бандур.
 Кравчук Олександр Леонідович — український бізнесмен, син колишнього Президента України Леоніда Кравчука.
 Кравчук Олександр Миколайович (1925-1994) — скрипаль, диригент, педагог.
 Кравчук Олексій Анатолійович (1963) — український актор, режисер, педагог, син Анатолія Кравчука.
 Кравчук Петро Авксентійович — український письменник, краєзнавець.
 Кравчук Петро Ількович — український письменник, публіцист, літературознавець, громадський діяч у Канаді.
 Кравчук Петро Костянтинович (1962—2022) — народний депутат України
 Кравчук Роман Миколайович - керівник українського визвольного руху
 Кравчук Станіслав — український спортсмен, срібний медаліст Кубка світу з лижної акробатики (2010)
 Кравчук Степан Степанович — радянський вчений юрист.
 Кравчук Юрій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 EL Кравчук — український співак, актор

Росія 
 Кравчук Ігор — радянський, російський хокеїст.

Див. також 
 Кравченко
 Кравчун

Виноски 

Українські прізвища
Прізвища на -ук